USS Puget Sound je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Puget Sound (CVE-113) 
 USS Puget Sound (AD-38)